Виктор Гелиевич Алимпиев (род. в 1973 году) — российский художник.

Биография 
Родился в Москве в 1973 году. Закончил Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 года, Художественно-графический факультет МПГУ, школу «Новые стратегии Современного Искусства» при Институте проблем современного искусства, а также прошёл двухмесячный курс в Высшей Школе Искусства «Веланд» в Гётеборге, Швеция.

Одной из первых выставок художника стал проект «Ода», созданный в 2002 году в московской TV-галерее совместно с Марианом Жуниным.

В кадре шевелятся актеры, частью непрофессиональные (в одном из персонажей легко узнается <…> Иосиф Бакштейн). Они машут платочками, падают друг другу в объятия, чешутся, просто сидят, упершись затылками в какие-то тряпки. Время от времени их нелепое бытование в кадре прерывается объявлением очередной части фильма (всего их 21) и репликами, имеющими косвенное отношение к происходящему. <…> И картинка, и саундтрек «Оды» отсылают к телевидению 1980-х. Звучит канкан в обработке экспериментальной рок-группы Can, одна из самых нелепых вещей в их дискографии.В 2003 году в галерее Марата Гельмана прошла выставка Виктора Алимпиева «Олегу», где художник показал живописные полотна ярко-алого цвета вперемешку с резиновыми скульптурами, изображающими женскую косу, а также инсталляцию в виде лабиринта из душевых кабинок.

По мнению куратора галереи Евгении Кикодзе, творчество Виктора Алимпиева больше всего напоминает «мир, выдернутый из оцифрованного видео»: живописные холсты называются «дигитальным экспрессионизмом», а объекты "поствиртуальными отпечатками.

В сентябре 2004 года в галерее Марата Гельмана в рамках выставки «Битва в дали» художник представил серию живописных работ, выполненных розовым цветом и балансирующих на грани между фигуративность и абстракцией.

В 2006—2008 гг. у художника проходит ряд выставок за рубежом — O.K Centrum für Gegenwartskunst (Линц, Австрия), Badischer Kunstverein (Карлсруэ, Германия), Studio La Città (Верона, Италия).

В 2007 году видео «Wie heisst dieser Platz» (2006) было показано в рамках основного проекта "«Примечания: геополитика, рынки, амнезия» 2-й Московской биеннале современного искусства. Проект «Сияние» демонстрировался в рамках параллельной программы биеннале на выставке «Урбанистический формализм» куратора Евгении Кикодзе.

Алимпиев — художник постиндустриального сознания. Пространство его сюжетов — пространство урбанизма, замкнутое на себе, с внутренним зонированием и разветвленным трафиком. Точнее всего эта модель определена Дэвидом Родовиком как «операционное пространство».

В 2008 году большая выставка «Чей это выдох?» прошла в фонде культуры «Екатерина» в Москве, став фактически ретроспективой для художника. Новые живописные серии Алимпиева «Край знамени», «Край поля» и «Коса» были представлены на ней в диалоге с его видеоработами, созданными в течение предыдущих лет.

В 2009 году во время пребывания в резиденции в BalticArtCenter на острове Готланд в Швеции художник снял фильм «Вытоптать пашню» с участием труппы актеров местного театра. Прообразом работы стала картина Жюля Бастьен-Лепажа на тему крестьянского быта. Работа была показана в Москве в рамках параллельной программы 3-й Московской биеннале современного искусства на фабрике «Красный октябрь», а после стала частью его персональной выставки в IKON GALLERY в Бирмингеме.

В 2013 году видеоработа Виктора Алимпиева «Корона» (2012) была отобрана куратором Массимилиано Джони для участия в 55-й Венецианской биеннале современного искусства. Работа в этом году была показана в Москве в ЦСИ «Винзавод» в рамках персональной выставки художника «Позади тебя ничего нет».

В 2015 году в московской галерее «Риджина» на выставке «Лучистая» художник представил новую серию картин с упором на линеарную структуру изображения в противоположность прежнему фокусу на большие поля локального цвета.

В 2017—2020 годах вошел в Российский инвестиционный художественный рейтинг 49ART, представляющий выдающихся современных художников в возрасте до 50 лет.

В 2005 году музей TATE Modern приобрел видео Виктора Алимпиева «Sweet Nightingale». В 2007 году центр Помпиду включил в свое собрание видео «Мое дыхание».

Мы очень много видели в последние годы работ, как художественных, так и теоретических, так или иначе критикующих современную культуру видимости, в основе которой лежат массмедиа и экран. Но, возможно, мы не заметили, как частью нашей жизни стали не только тотальное кино, но и тотальный театр: групповые ритуалы оздоровления, корпоративные групповые семинары, психологические тренинги «как стать счастливым, несмотря ни на что» и самын разнообразные курсы. И возможно, мы стоим на пороге нового жанра социальной скульптуры, который даст всему этому образ; фильмы Алимпиева открывают этот путь

Работы находятся в собраниях 
 Московский музей современного искусства
 Государственный центр современного искусства, Москва
 MuHka
 Тейт Модерн
 Центр Помпиду
 Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА»
 Фонд «Современный Город»
 Фонд Trussardi
 Фонд Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.
 Музей АРТ4, Москва.
 Собрание Игоря Маркина

Персональные выставки 
 2017 — Сантиметр: цветной отрезок тьмы, исчислимая водоросль, он же — дым, РИДЖИНА, Москва, Россия
 2015 — Лучистая. Галерея РИДЖИНА, Москва, Россия
 2014 — Selected Works. High Line Art. Нью-Йорк, США
 2013 — Позади тебя ничего нет. Цех Красного, Винзавод. Москва, Россия
 2013 — Traces. Centre d’Art Passerelle, Брест, Франция
 2013 — Vot. EX3 Center for Contemporary Art, Флоренция, Италия
 2011 — Волшебный Хруст. Галерея РИДЖИНА. Москва, Россия 
 2011 — SEVERAL. Галерея РИДЖИНА. Лондон, Россия
 2011 — Traces. Centre d’Art Passerelle, Брест, Франция
 2010 — Вот! Citykirche. Мёнхенгладбах, Германия
 2010 — My breath. Regensburger Kurzfilmwoche. Регенсбург, Германия
 2010 — Malerei. MMIII Kunstverein Mönchengladbach. Мёнхенгладбах, Германия
 2010 — Motor Empathy. Galerie Sollertis. Тулуза, Франция
 2010 — Неслучайность. Галерея «Риджина». Москва, Россия
 2009 — To trample down an arable land. Ikon Gallery. Бирмингем, Великобритания
 2009 — Вытоптать пашню. 3-я Московская биеннале. Выставочный зал Красный Октябрь, Москва, Россия
 2009 — To trample down an arable land. Studio la Citta. Верона, Италия
 2009 — Встретились посередине. Guelman Progects. Москва, Россия
 2008 — Encounters: Victor Alimpiev. Modern Art Oxford. Великобритания
 2008 — Чей это выдох. Фонд культуры «Екатерина». Москва, Россия
 2008 — My Breath. Studio la Citta. Верона, Италия
 2007 — Victor Alimpiev. S.M.A.K. Stedelijk Museum for Actuele Kunst. Гент, Бельгия
 2007 — Two Songs Art Laboratory Berlin. Берлин, Германия
 2007 — Показ фильмов в рамках «Prospectif cinema». Центр Помпиду. Париж, Франция
 Плечи Элен (с Анатолием Осмоловским). Stella Art gallery. Москва, Россия
 2006 — Плечи Элен (с Анатолием Осмоловским). Stella Art gallery. Москва, Россия
 2006 — Wetterleuchten. Badischer Kunstverein. Карлсруэ, Германия
 2006 — Victor Alimpiev. O.K. Centrum für Gegenwartskunst. Линц, Австрия
 2006 — Der Wind weht nicht am Parkett! Galerie Anita Beckers. Франкфурт, Германия
 2005 — Сияние. Фонд «Современный город». Москва, Россия
 2005 — Соловушка. Галерея «Риджина». Москва, Россия
 2004 — Битва вдали. Галерея Гельмана. Москва, Россия
 2003 — Олегу. Галерея Гельмана. Москва, Россия
 2002 — Ода (совместно с Мариан Жуниным). ТV Gallery. Москва, Россия

Групповые выставки 
2017
 Первая триеннале российского современного искусства. Музей современного искусства «Гараж», Москва, Россия
2016 
 Дом впечатлений. Прогулка с трубадуром. ГМИИ им. Пушкина, Москва, Россия
 Дом впечатлений. Классика и современность медиаискусства. ГМИИ им. Пушкина, Москва, Россия
 Борщ и шампанское. Избранные произведения из коллекции Владимира Овчаренко. ММСИ. Москва, Россия
 Достояние. Высокое классическое. Галерея Виктория. Самара, Россия
2014
 Наверху. Музей Москвы. Москва, Россия
2013
 Энциклопедический дворец. 55 Венецианская биеннале (основной проект). Венеция, Италия
 Больше света. 5 Московская биеннале современного искусства (основной проект). Манеж. Москва, Россия
 Больше света (К другому пространству-времени). Кинопрограмма в рамках 5 Московской биеннале современного искусства. Манеж/МедиаАртЛаб. Москва, Россия
 FILMWEEK. Куратор Catharina Gebbers. Wentrup Gallery. Берлин, Германия
 Transition Project. Yapi Kredi Kültür Merkezi. Стамбул, Турция
2012 
 Театральность в искусстве и СМИ. Музей современного искусства, Сан-Франциско, США
 After the Lessons. Czech Center Gallery. Прага.
 The Freedom of Sound — John Cage behind the Iron Curtain. Ludwig Museum — Музей Современного искусства. Будапешт, Венгрия
2011 
 Ostalgia. New Museum. Нью-Йорк, США
 Modernikon. Contemporary Art From Russia. 54-я Венецианская Биеннале. Параллельная Программа. Casa dei Tre Oci. Венеция, Италия
 Расширенное Кино. МедиаАртЛаб совместно с Московским Музеем Современного Искусства и Центром Современной Культуры «Гараж». Москва, Россия
2010 
 Предельно/Конкретно. КГАУ «Музей современного искусства» PERMM. Пермь, Россия
 Время, вперед! Институт проблем современного искусства. Бизнес-центр «Союз». Москва, Россия
 Искусство тратить время. Центр современного искусства М’АРС. Москва, Россия
 Рабочие и философы. Московская Школа Управления «Сколково». Сколково, Московская область, Россия
 Modernikon. Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Турин, Италия
 54 London Film Festival 2010. Лондон, Великобритания
 Киношок. Анапа, Россия
 Etats de l’Artifice. Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Париж, Франция
 Au present. Centre d’Art Passerelle. Париж, Франция
 Walking a fine line. Parables of the Sublime and the Subversive in Russian Video Art. Espace Croisé. Рубе, Франция
 More of an activity: the artist as choreographer. Hiroshima City Museum of Contemporary Art. Хиросима, Япония
 67th Venice International Film Festival. Венеция, Италия
 Футурология. Центр современной культуры ГАРАЖ. Москва, Россия
 Визуальное/умозрительное. Государственный центр современного искусства (ГЦСИ). Москва, Россия
2009 
 Re-Imagining October. Calvert22 Foundation. Лондон, Великобритания
2008 
 Brussels Biennial 1. Brussels Biennial. Брюссель, Бельгия
 God and Goods — Spirituality and Mass Confusion. Villa Manin Centro d’Arte Contemporanea, Кодроипо, Италия
 Worlds on video — international video art. Centro di Cultura Contemporanea Strozzina (CCCS). Флоренция, Италия
2007 
 International and National Projects. P.S.1 Contemporary Art Center. Нью-Йорк, США
 Silence. Listening to the Show. Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Турин, Италия
 Talking Pictures. Theatrical Stagings in Contemporary Film and Video Art. K21. Kunstsammlung Nordreihn-Westfalen. Дюссельдорф, Германия
 2-я Московская биеннале. Главный проект. Москва, Россия
2006 
 4th Berlin Biennale
 Russia! Guggenheim museum. Бильбао, Испания
 Fremd bin ich eingezogen. Kunsthalle Fridericianum. Кассель, Германия
2005 
 We’re talking about music. Theatre play (совместно с Мариан Жунин). 37-й Театральный фестиваль. Венецианская биеннале. Венеция, Италия
 Russia! Guggenheim museum. Нью-Йорк, США
2004 
 7 sins. Moderna galerija. Любляна, Словения
 Manifesta 5. Donostia-San Sebastian, Испания
 Body display .Secession, Вена, Австрия
 Movimento/Movimenti. Museo d’Arte Contemporanea Renato Guttuso — Villa
 Cattolica. Багерия, Италия
2003 
 Individual systems. 50th Biennale di Venezia. Венеция, Италия
 Horizon of realities. MUKHA Museum of Contemporary Art of Antwerp, Антверпен, Бельгия

Перформанс в торговом центре 
В августе и сентябре 2019 года Виктор Алимпиев представил публике музыкальный перформанс «Дальше только громкая связь» в московском торговом центре «Тройка» на траволаторах, ведущих от «Ашана» к «Леруа Мерлен». Перформанс был организован в рамках сотрудничества проекта «Kunsthalle for Music» и фонда V-A-C. Исполнителями перформанса стали сотрудники торгового центра. Музыкальной частью перформанса заведовал композитор Алексей Коханов, уже имевший до этого опыт работы с непрофессиональными исполнителями.

Документация перформанса от 14 сентября 2019 года. На последней фотографии справа сам художник, присутствующий на последнем исполнении перформанса.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Виктора Алимпиева

Современные художники России
Видеохудожники России
Художники по алфавиту
Преподаватели Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко
Выпускники МПГУ
Выпускники МАХУ